PBL ist die Abkürzung für:

 Periphere Blutlymphozyten, siehe Lymphozyten
 Personenbegleiter Luft, Beamte der Bundespolizei, verantwortlich für die Vollstreckung der Ausreisepflicht 
 Philippine Basketball League, philippinische Minor League im Basketball zwischen 1983 und 2011
 Planbureau voor de Leefomgeving (), niederländisches Forschungsbüro zur Regierungsberatung in Umweltfragen 
 Policy Block List, Begriff der Spambekämpfung, siehe Realtime Blackhole List
 Premier Basketball League, Bezeichnung für eine nordamerikanische Minor League sowie für eine südafrikanische Liga im Basketball
 Problembasiertes Lernen, Lernmethode
 Professionalnaja Basketbolnaja Liga, seit 2010 bestehende professionelle Basketballliga in Russland
 Protected Bikelane, siehe Geschützter Radfahrstreifen
 Psychiatrie Baselland, Verbund psychiatrischer Einrichtungen im Kanton Basel-Landschaft
 Publishing and Broadcasting Limited, ehemaliges australisches Medienunternehmen

PBL